En 
 Église Saint-Nicolas de Tolentino, à Barranquilla.

En  :
 Église Saint-Nicolas de Tolentino, à Rome.
 Église San Nicolò da Tolentino, à Venise

Voir aussi